Toponyme anglo-scandinave commun en Normandie, du vieil anglais hōh, « terrain en pente, rivage » et du norrois topt « emplacement » (cf. terminaisons en -tot). Équivalent du lieu britannique Huttoft (Hotoft fin ).

Cet article recense les lieux homophones.

C'est le nom de plusieurs communes dont :
Hotot-en-Auge, commune du département du Calvados

Variantes graphiques, anciens Hotot 
Hottot-les-Bagues, commune du département du Calvados
Hautot-l'Auvray, commune du département de la Seine-Maritime
Hautot-le-Vatois, commune du département de la Seine-Maritime
Hautot-Saint-Sulpice, commune du département de la Seine-Maritime
Hautot-sur-Mer, commune du département de la Seine-Maritime
Hautot-sur-Seine, commune du département de la Seine-Maritime

Patronymes 
Fauve Hautot, danseuse française.